Dióscoro I de Alexandria — papa copta e patriarca de Alexandria em meado do 
Dióscoro II de Alexandria — papa copta e patriarca de Alexandria na segunda década do 
Dióscoro (antipapa) — papa godo que morreu em 530

Desambiguações de antropônimos